Branden est un patronyme porté notamment par :
  (1929-2013), écrivain américain ;
 Nathaniel Branden (1930-2014), psychothérapeute et écrivain américain ;
 Pol Branden (1912-), auteur de roman policier belge.